Francesco Paolo Casavola – giurista italiano, già Presidente della Corte costituzionale  
Franco Casavola –  compositore, direttore d'orchestra, critico d'arte e scrittore italiano